

Pessoas
John J. Pershing - um militar

Localidades

Condado de Pershing

Tópicos militares
M26 Pershing - um tanque
 MGM-31 Pershing - míssil balístico de médio alcance

Outros
 Stade Pershing - estádio multi-uso de Vincennes (França)

Desambiguações de sobrenomes